

Plaatsen in Turkije 
 Yeşilöz (Güdül) - provincie Ankara 
 Yeşilöz (Amasya) - provincie Amasya 
 Yeşilöz (Kalecik) - provincie Ankara 
 Yeşilöz (Polatlı) - provincie Ankara 
 Yeşilöz (Alanya) - provincie Antalya
 Yeşilöz (Batman) - provincie Batman 
 Yeşilöz (Kurşunlu) - provincie Çankırı 
 Yeşilöz (Horasan) - provincie Erzurum 
 YeşilöZ (Köprüköy) - provincie Erzurum 
 Yeşilöz (İnebolu) - provincie Kastamonu 
 Yeşilöz (Midyat) - provincie Mardin 
 Yeşilöz (Gülşehir) - provincie Nevşehir 
 Yeşilöz (Ürgüp) - provincie Nevşehir 
 Yeşilöz (Gemerek) - provincie Sivas 
 Yeşilöz (Beytüşşebap) - provincie Şırnak
 Yeşilöz (Devrek) - provincie Zonguldak